Le Guennec est un patronyme français breton qui peut faire référence à :

 Louis Le Guennec (1878-1935), archéologue, historien, écrivain et dessinateur français spécialiste de la Bretagne ;
 Yann Le Guennec (1968-2014), plasticien français ;
 Pierre Le Guennec (1939-), électricien français connu pour être à l'origine de la plus importante découverte d’œuvres de Pablo Picasso depuis sa mort.

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme breton